Склад збірної Еквадору на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Еквадор
Еквадор 2014